Гран-при Шанталь Бийя () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка, проводящаяся с 2001 года  в Камеруне.

История 
Своё название гонка получила в честь Первой леди Камеруна - Шанталь Бийя, супруги Президента Поля Бийя.

Дебютный выпуск гонки в 2001 году проходил среди любителей. Со следующего, 2002, года стали участвовать профессионалы. С 2006 года входит в UCI Africa Tour, имеет категорию 2.2.

Стартует и финиширует гонка в столице страны Яунде и состоит из двух-четырех этапов. Иногда накануне официального старта гонки проходит неофициальный пролог или критериум. Проводится осенью, преимущественно в октябре.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  
 Гран-при Шанталь Бийя (cyclingarchives.com)
 Гран-при Шанталь Бийя (cqranking.com)
 Гран-при Шанталь Бийя (procyclingstats.com)
UCI Africa Tour
Мероприятия, регулярно проводимые с 2001 года
Велогонки в Камеруне